A Crise de Maio de 1958 (ou Golpe de 13 de Maio) foi uma crise política na França durante as turbulências da Guerra de Independência da Argélia (1954-1962) que levou ao retorno de Charles de Gaulle às responsabilidades políticas, após uma ausência de dez anos. Se iniciou como uma tentativa de golpe conduzida em Argel em 13 de maio de 1958, por uma coalizão de deputados e oficiais da reserva aerotransportada de Argel, Pierre Lagaillarde, generais franceses Raoul Salan, Edmond Jouhaud, Jean Gracieux, Almirante Auboyneau apoiados pela 10.ª Divisão Aerotransportada do General Jacques Massu e aliados do ativista Jacques Soustelle.

O golpe teve como objetivo impedir a constituição do governo de Pierre Pflimlin e de impor uma mudança de políticas em favor dos partidários da direita na Argélia francesa. O golpe marcou o retorno de Charles de Gaulle para assuntos políticos, após uma década de ausência, mas também pôs em marcha os acontecimentos que levariam à criação da Quinta República.

Bibliografia 
 Michel Winock, La fièvre hexagonale: les grandes crises politiques 1871-1968 (Seuil, Points-Histoire, new edition 1999) ISBN 978-2020285162

Golpes de Estado na França
1958 na França
Conflitos em 1958